Горбатенко — село в Україні, у Старобешівському районі Донецької області.

 Горбатенко Володимир Павлович — український політолог і правознавець, доктор політичних наук, професор.
 Горбатенко Галина Луківна — українська хорова диригентка і педагог. Художній керівник та головний диригент жіночого хору Київського інституту музики імені Рейнгольда Глієра, народна артистка України.
 Горбатенко Іван Семенович — хорунжий 1-ї Сірої дивізії, сотник 6-ї Січової дивізії Армії УНР.
 Горбатенко Раїса Іванівна — українська бандуристка. Солістка Тріо бандуристок «Українка», народна артистка України.
 Горбатенко Сергій Олександрович — український журналіст. Кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.